Costa del Este puede referirse a:
Costa del Este, localidad de la Argentina;
 Costa del Este, sector de la ciudad de Panamá, Panamá;